Il doppio del torneo di tennis Siemens Open 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Eyal Ran e Tom Vanhoudt che hanno battuto in finale James Greenhalgh e Paul Rosner 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Eyal Ran /  Tom Vanhoudt (Campioni)
 Martín García /  David Roditi (quarti di finale)

 Tomáš Cibulec /  Petr Pála (primo turno)
 James Greenhalgh /  Paul Rosner (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Siemens Open 1999